Le Mans Sarthe Basket, club de bàsquet amb seu a Le Mans (França)
 Bit més significatiu (del seu nom en anglès Most Significant Bit), bit que correspon al valor més alt en un nombre en sistema binari
 Media Stream Broadcast, format especial per a streaming, dissenyat per Microsoft